Генц () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Генц, Вильгельм Карл (1822—1890) — один из выдающихся немецких исторических и этнографическо-жанровых живописцев.
 Генц, Генрих (1766—1811) — прусский архитектор
 Генц, Кристоф (род. 1971) — немецкий оперный певец (тенор).
 Генц, Фридрих фон (1764—1832) — немецкий и австрийский политический деятель и публицист.
 Генц, Штефан (род. 1973) — немецкий оперный певец (баритон).

См. также 
 Гёнц
 Генс

Примечания